Il campionato di pallavolo femminile alla XXV Universiade si è svolto dal 2 al 10 luglio 2009 a Belgrado, in Serbia, durante la XXV Universiade. Al torneo hanno partecipato 16 squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la seconda volta all'Italia.

Regolamento
Le sedici squadre partecipanti sono state divise in quattro gironi: al termine della prima fase le prime due classificate di ogni girone hanno acceduto ai quarti di finale per il primo posto, mentre le ultime due classificate di ogni girone hanno acceduto ai quarti di finale per il nono posto; dopo i quarti di finale, le vincenti si sono qualificate per le semifinali per il primo e ottavo posto, mentre le perdenti per le semifinali per il quinto il tredicesimo posto.

Squadre partecipanti

Formazioni

Gironi

Prima fase

Girone A

Risultati

Classifica

Girone B

Risultati

Classifica

Girone C

Risultati

Classifica

Girone D

Risultati

Classifica

Fase finale

Finali 1º e 3º posto

Risultati

Finali 5º e 7º posto

Risultati

Finali 9º e 11º posto

Risultati

Finali 13º e 15º posto

Risultati

Podio

Campione
Italia(Secondo titolo)

Secondo posto
Serbia

Terzo posto
Polonia

Classifica finale

Voci correlate 
 Pallavolo alla XXV Universiade

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo alla XXV Universiade
Pallavolo femminile alle Universiadi